etykieta, kurtuazja – zbiór norm zachowania, zwyczajów i form towarzyskich (savoir-vivre) obowiązujący w określonej grupie społecznej lub środowisku (np. etykieta dworska – ceremoniał dworski, różny na dworach różnych monarchów). Etykieta może być formalnie ustalona i spisana albo nieformalna, przekazywana ustnie. Etykieta była też częścią obszerniejszych kodeksów (np. kodeks etyczny, kodeks rycerski, kodeks bushidō), które poza regułami zachowania określały też obowiązującą członka danej społeczności postawę moralną, dążenia czy sposób myślenia.
 etykieta dworska – grzecznościowe zasady zachowania przyjęte na dworach
 etykieta dyplomatyczna – protokół dyplomatyczny
 netykieta – etykieta obowiązująca użytkowników Internetu.
 etykieta – informacja umieszczana bezpośrednio na produkcie lub jego opakowaniu informująca sprzedawcę i kupującego o cechach produktu, producencie, dacie ważności, cenie itp. też metka
 etykieta zastępcza
 etykieta instrukcji (informatyka)
 etykietowanie, stygmatyzacja – termin z zakresu psychologii i psychiatrii